Adolf Engler (1844-1930) – botanico tedesco
 Arthur Engler (1844-1930) – botanico tedesco

 Chris Engler (1959) – cestista statunitense
 Hartmut Engler (1961) – cantante tedesco
 Ivan Engler (1971) – regista svizzero
 John Engler (1948) – politico statunitense
 Jürgen Engler (1960) – musicista e produttore tedesco
 Karl Oswald Victor Engler (1842-1925) – chimico tedesco
 Lajoš Engler (1928) – cestista jugoslavo
 Oscar Engler (1889–...) – calciatore svizzero